Теофорные имена (от  «бог» +  «несущий») — личные имена людей, включающие в себя имя бога (богов) или божественный эпитет. 

Например:
 Себекхотеп () — Sbk «Себек»+ ḥtp «доволен» — «Себек доволен»;
 Ганнибал () — Ḥanni + baʻ(a)l, что означает «Баал милостив» или «дар Баала»;
 Теодор, Фёдор () —  «бог» +  «дар» — «дар божий»;
 Гавриил ( [Гавриэль]) —  «мужество, мощь» +  «Бог» — «божественная мощь»;
 Илья ( [Ēliiāhū] [Элийя́ху]) — «Яхве — мой Бог».

Примечания

Ссылки
 ТЕОФОРНЫЕ ИМЕНА

Религиозные имена
Виды имён
Личное имя